

Sigle 
 Non-linear editing

Codici 
 NLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niles Tyler (Stati Uniti)
 nle – codice ISO 639-3 della lingua nyala orientale
 NLE – codice ISO 3166-2:MX del Nuevo León (Messico)